Francesco Rossi kan verwijzen naar een van de volgende Italiaanse personen:

 Francesco Rossi (egyptoloog)
 Francesco Rossi (schermer)
 Francesco Rossi (componist)
 Francesco Rossi (DJ)
 Francesco Rossi (voetballer, 1977)
 Francesco Rossi (voetballer, 1991)
 Francesco de' Rossi - kunstschilder